Сарос 147 повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 80 затемнень. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 12 жовтня 1624 і досягла кільцеподібних затемнень 31 травня 2003 року. В ній відсутні повні та гібридні затемнення. Серія закінчиться частковим затемненням 24 лютого 3049 року.

Сонячні затемнення

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 147 на сайті НАСА

Сарос